La sarabande est, en musique classique, une danse lente d'origine espagnole :
 Sarabande pour clavecin seul de Haendel ;
 Sarabande pour piano ou orchestre de Mel Bonis ;
 Sarabande (Saraband for Dead Lovers) est un film anglais de Basil Dearden, sorti en 1948 ;
 Sarabande (Saraband) est un film suédois d'Ingmar Bergman, sorti en 2003 ;
 Sarabande est le deuxième album studio de Jon Lord enregistré en 1975 ;
 Sarabande est un cultivar de rosier, obtenu en 1957 par Francis Meilland.